Асте́рий (или Астерио́н) — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:

 Астерий (сын Анакта) — древний царь Милета.
 Астерий (сын Гипересия, или Комета) — Астерий (аргонавт).
 Астерий (сын Египта) — см. Египтиады.
 Астерий (сын Миноса) — См. Мифы Крита.
 Астерий (сын Нелея) — убит Гераклом.
 Астерий (сын Океана) — речной бог из Арголиды.
 Астерий (сын Тектама) — критский царь. См. Астерион.
 Астерий — помощник Астрея.
 Астерий — эпоним города в Фессалии, соперник Зевса в отношении Европы.
 Астерий — имя Минотавра.
 Астерий — эпитет Зевса на Крите.
 Астерий — имя посвящаемого в орфические мистерии.

Религиозные деятели 
 Астерий Урбан (;  II или III век) —  христианский писатель.
 Астерий Петрский (IV век) — епископ города Петры. Причислен к лику святых в Католической церкви, память 10 июня.
 Астерий Амасийский
 Астерий Софист

Другое 
 Астерион — одна из собак Аркада.
 Сердце Карла — звезда в созвездии Гончих Псов.
 Астерион (анатомия) — краниометрическая точка черепа.
  — древний город в Фессалии.
 Астерий () — древний город на Тенедосе (Бозджаада).

Ссылки